Datel steht für:
 Datel (Unternehmen), ehemaliges deutsches Gemeinschaftsunternehmen zur Entwicklung von kommerzieller Standardsoftware
 Datel (britisches Unternehmen), britische Firma für Computer- und Elektronikprodukte

Datel ist:
 ein Sammelbegriff für "data telecommunication", "data telegraph" und "data telephone", siehe Dateldienste

Abkürzung